Velika nagrada Španije 1973 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 29. aprila 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 75
| 1:48:18,7
| 7
| 9
|-
! 2
| 4
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 75
| + 42,7 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 20
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 75
| + 1:13,1 s
| 14
| 4
|-
! 4
| 6
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 74
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 15
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 74
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 74
| +1 krog
| 2
| 1
|-
! 7
| 12
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 74
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 8
| 11
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 73
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 9
| 14
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 69
| +6 krogov
| 8
|  
|-
! 10
| 17
| Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 69
| +6 krogov
| 12
|  
|-
! 11
| 24
|  Nanni Galli
| Iso Marlboro-Ford
| 69
| +6 krogov
| 20
|  
|-
! 12
| 7
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 69
| +6 krogov
| 6
|  
|-
! Ods
| 18
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 66
| Pog. gred
| 15
|  
|-
! Ods
| 23
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 63
| Brez goriva
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 56
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 47
| Zavore
| 4
|  
|-
! Ods
| 16
|  Niki Lauda
| BRM
| 28
| Pnevmatika
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 27
| Zavore
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 25
| Puščanje olja
| 9
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 23
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 21
|  Andrea de Adamich
| Brabham-Ford
| 17
| Kolo
| 17
|  
|-
! Ods
| 10
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 13
| Pog. gred
| 16
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Ronnie Peterson - 1:23.8

Formula 1 sezona 1973
1973